Eredivisie (2002/2003) była 46. sezonem Eredivisie – rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Mateja Kežman, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 35 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie

Grupa 1

Grupa 2

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2002 w Holandii
2003 w Holandii